Capella de Sant Iscle i Santa Victòria (Castellar del Vallès), antiga capella de Castellar del Vallès, en el Vallès Occidental
 Església de Sant Iscle de Bàscara, del municipi de Bàscara (Alt Empordà)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Centenys, municipi d'Esponellà (el Pla de l'Estany)
 Església de Sant Iscle de Colltort, del municipi de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, del municipi de Dosrius (Maresme)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars, del municipi de Castellar del Riu (Berguedà)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre de Rialb, del municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes, del municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp, del municipi de Rialb (Pallars Sobirà)
 Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre, del municipi de Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Bages, del municipi de Sant Fruitós de Bages, al Bages
 Església de Sant Iscle de Pinell de Solsonès, del municipi de Pinell de Solsonès, al Solsonès
 Sant Iscle de Còrdova i Santa Victòria de Còrdova, germans màrtirs
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de Gironella, antiga església del poble de Gironella, actualment al terme del Pont de Suert, Alta Ribagorça
 Església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, edifici d'arquitectura barroca a la Massana, Principat d'Andorra 
 Sant Iscle i Santa Victòria (Llerona), església a Llerona, nucli del municipi de Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental
 Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, a la Baronia de Rialb, la Noguera
 Altres: Retaule de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, originari de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, a la Baronia de Rialb, Noguera

 Sant Iscle i Santa Victòria de Can Guilla, 
 Sant Iscle i Santa Victòria del castell de Millars, 
 Sant Iscle i Santa Victòria de Sanavastre,